Соревнования по волейболу на XIII Панамериканских играх проходили с 23 июля по 2 августа 1999 года в Виннипеге (Канада) с участием 8 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Кубы, у женщин — сборная Бразилии.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Барбадос, Бразилия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Куба, США.

Женщины 
 Бразилия, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Перу, США.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц турнира у мужчин на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

6 команд-участниц у женщин на предварительном этапе провели однокруговой турнир. По его результатам 4 лучшие команды вышли в полуфинал и по системе с выбыванием разыграли медали турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 24 июля: Бразилия — Куба 3:2 (25:17, 11:25, 19:25, 28:26, 15:10); Венесуэла — Барбадос 3:0 (25:8, 25:16, 29:27).
 26 июля: Бразилия — Барбадос 3:0 (25:11, 25:18, 25:17); Куба — Венесуэла 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).
 27 июля: Куба — Барбадос 3:0 (25:22, 25:18, 25:21); Бразилия — Венесуэла 3:1 (25:21, 22:25, 25:15, 25:19).

Группа B 

 25 июля: Колумбия — Канада 3:2 (19:25, 25:20, 18:25, 25:22, 15:10); Аргентина — США 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).
 26 июля: США — Колумбия 3:2 (25:20, 17:25, 16:25, 25:19, 15:12); Аргентина — Канада 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23).
 27 июля: Канада — США 3:0 (25:18, 25:15, 25:21); Аргентина — Колумбия 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
31 июля
 Куба — Аргентина 3:1 (26:28, 25:22, 25:16, 25:22)
 Бразилия — Канада 3:0 (25:16, 27:25, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
30 июля
 Колумбия — Барбадос 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)
 Венесуэла — США 3:0 (25:21, 28:26, 25:22)

Матч за 7-е место 
31 июля
 США — Барбадос 3:0 (25:15, 25:23, 25:18)

Матч за 5-е место 
31 июля
 Венесуэла — Колумбия 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)

Матч за 3-е место 
2 августа
 Канада — Аргентина 3:1 (22:25, 25:19, 28:26, 25:23)

Финал 
2 августа
 Куба — Бразилия 3:2 (25:20, 14:25, 17:25, 25:23, 15:12)

Женщины

Предварительный этап 

 23 июля: Бразилия — Перу 3:0 (25:15, 25:23, 25:17); Доминиканская Республика — Канада 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 26:24); Куба — США 3:0 (25:11, 25:14, 25:18).
 24 июля: Доминиканская Республика — Перу 3:1 (22:25, 25:11, 25:14, 25:23); Бразилия — США 3:0 (25:20, 25:17, 25:23); Куба — Канада 3:0 (25:14, 25:21, 25:21).
 25 июля: Куба — Доминиканская Республика 3:0 (25:22, 25:19, 25:12); Бразилия — Канада 3:0 (25:21, 25:16, 25:18); США — Перу 3:1 (25:14, 25:14, 20:25, 25:19).
 27 июля: Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (25:23, 25:23, 25:17); США — Канада 3:2 (25:23, 11:25, 20:25, 25:18, 15:9); Куба — Перу 3:0 (25:14, 25:22, 25:17).
 28 июля: США — Доминиканская Республика 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:20, 15:9); Перу — Канада 3:1 (25:19, 25:23, 24:26, 27:25); Бразилия — Куба 3:2 (23:25, 25:19, 17:25, 25:22, 15:13).

Матч за 5-е место 
30 июля
 Канада — Перу 3:1 (25:20, 21:25, 25:22, 25:22)

Плей-офф

Полуфинал 
30 июля
 Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (25:20, 25:13, 25:12)
 Куба — США 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)

Матч за 3-е место 
31 июля
 США — Доминиканская Республика 3:0 (28:26, 25:19, 25:12)

Финал 
1 августа
 Бразилия — Куба 3:2 (20:25, 25:22, 25:27, 25:22, 15:13)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1999 год в волейболе
Панамериканские игры 1999
Международные соревнования по волейболу в Канаде